

Cinema 
 Shelley – film del 2016 diretto da Ali Abbasi

Geografia 
 Shelley – città statunitense dell'Idaho
 Shelley – città e parrocchia inglese del Suffolk

Onomastica 
 Shelley – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone 
 Alex Shelley – wrestler statunitense
 Barbara Shelley – attrice inglese
 Edward Shelley (1561-1588) – martire britannico
 Edward Shelley (1692-1771) – 4º baronetto britannico (del ramo Michelgrove)
 Edward Shelley – testimone al processo di Oscar Wilde
 George Ernest Shelley – geologo e ornitologo britannico, nipote di Percy Bysshe Shelley
 Mary Shelley – scrittrice, saggista e biografa britannica, autrice di Frankenstein
 Percy Bysshe Shelley – poeta britannico
 Pete Shelley – musicista britannico
 Samuel Shelley (1750-1808) – artista britannico
 Steve Shelley – batterista statunitense

Televisione 
 Shelley – film televisivo del 1972
 Shelley – serie televisiva britannica del 1983